El título The Great Gatsby puede hacer referencia a:

The Great Gatsby, una novela escrita por F. Scott Fitzgerald en 1925;
The Great Gatsby, una película de 1974;
The Great Gatsby, una película de televisión de 2000; o
The Great Gatsby, una película de 2013.